Smedserudstjärn kan syfta på:
Smedserudstjärnet (Fröskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Smedserudstjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (9,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn